Il doppio del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Luke Bourgeois e Rik De Voest che hanno battuto in finale Noam Okun e Dudi Sela 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Josh Goodall /  Ross Hutchins (primo turno)
 Adam Feeney /  Robert Smeets (primo turno)

 Thomas Oger /  Nicolas Tourte (semifinali)
 Mustafa Ghouse /  Jim May (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2007